Étienne Lestringant, chanteur français
 Frank Lestringant (1951-), universitaire français
 Jacques Lestringant, administrateur colonial français

Patronyme français